Daniel Šmejkal – ex calciatore ceco
 Jan Smejkal – scacchista ceco
 Michal Smejkal – calciatore ceco
 Rudolf Šmejkal – calciatore cecoslovacco
 Zdeněk Šmejkal – calciatore ceco